Duke of Devonshire – cultivar di mela
 Duke of Devonshire – tipo di smeraldo